Djerassi ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Djerassi (1923–2015), US-amerikanische Chemiker
 Isaac Djerassi (1925–2011), US-amerikanischer Mediziner